

Geografia

Austria 
 Sankt Sebastian – ex comune ora frazione di Mariazell, città nel distretto di Bruck-Mürzzuschlag (Stiria)

Germania 
 Sankt Sebastian – comune nel circondario di Mayen-Coblenza (Renania-Palatinato)
 Sankt Sebastian – frazione di Kammlach, comune nel distretto della Svevia (Baviera)

Pagine correlate 
 San Sebastiano (disambigua)
 Saint-Sébastien
 San Sebastián (disambigua)
 São Sebastião